Эмпирическая формула может означать:
 Эмпирическая формула в химии — название нескольких разных видов химических формул, чаще всего — простейших формул.
 Эмпирическая формула в науке в целом — математическое уравнение, полученное опытным путём.